Зарате има више значења:

 Зарате (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зарате (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зарате (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику